Shirase steht für:

 Shirase Nobu, japanischer Armeeoffizier, der die Japanische Antarktisexpedition 1910–1912 leitete.
 Shirase (AGB-5002), ein japanischer Eisbrecher, der im Juli 2008 außer Betrieb gesetzt wurde.
 Shirase (Schiff, 2009),  ein japanischer Eisbrecher, der den obigen ablöste. 
 Shirase-Küste, Küstenabschnitt des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Shirase-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Shirase Bank, Bank im Rossmeer, Antarktis
 Battle Programmer Shirase, eine Anime-Fernsehserie.